La Liga 2010-11 (også kendt som Liga BBVA eller Primera Division) er den 80. sæson siden oprettelsen af ligaen.

Ligatabel

League table 

||rowspan=10 style="background-color:#F9F9F9;"|

Placering pr. runde 

{| class="wikitable sortable" style="font-size: 74%; text-align:center;"
|-
! rowspan="2" style="width:76px;"|Hold \ Runde
! align=center|1 !! align=center|2 !! align=center|3 !! align=center|4 !! align=center|5 !! align=center|6 !! align=center|7 !! align=center|8 !! align=center|9 !! align=center|10 !! align=center|11 !! align=center|12 !! align=center|13 !! align=center|14 !! align=center|15 !! align=center|16 !! align=center|17 !! align=center|18 !! align=center|19 !! align=center|20 !! align=center|21 !! align=center|22 !! align=center|23 !! align=center|24 !! align=center|25 !! align=center|26 !! align=center|27 !! align=center|28 !! align=center|29 !! align=center|30 !! align=center|31 !! align=center|32 !! align=center|33 !! align=center|34 !! align=center|35 !! align=center|36 !! align=center|37 !! align=center|38
|-
! style="text-align:center; height:20px;"| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center|

Resultater 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

Målscorer 

 Kilde: LFP , ESPN  , og Liga BBVA

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

Fodboldsæson 2010-11